Marcelo Demoliner e Franko Škugor erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Kevin King e Juan-Carlos Spir.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno battuto in finale 7–6(7–3), 6–3 Kevin King e Juan-Carlos Spir.

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah
  Marcelo Demoliner /  Franko Škugor (quarti di finale)

  Paolo Lorenzi /  Alessandro Motti (primo turno)
  Nicolás Barrientos /  Eduardo Struvay (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2014